Натуральне число 1442
 1442 рік до нашої ери
 1442 рік нашої ери